Марнетт Провост Пэттерсон (; род. 26 апреля 1980, Лос-Анджелес, США) — американская актриса кино и телевидения.

Карьера 

Пэттерсон пригласили на главную роль в ситком «Преследователь Лары Шоу», затем она появилась в таких фильмах как: «Затерянный лагерь», «Кто ваш папа?», «Мечты Папы Римского» и многих других. В 2004 году она получила роль в телесериале «Сверхъестественное».

Истинную популярность ей принесла роль Кристи Дженкинс в телесериале «Зачарованные», она снялась в 8 эпизодах этого сериала. В 2008 году она появилась в фильме «Звёздный десант 3: Мародёр». В 2009 году снялась в одном из эпизодов телесериала «Доктор Хаус».

Фильмография

Награды 
В 1997 году была номинирована на премию MTV Молодой актёр за роль в ситкоме Something So Right

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Лауреаты премии «Молодой актёр»